Chiesa di Sant'Oronzo a Campi Salentina
 Chiesa di Sant'Oronzo a Novoli
 Chiesa di Sant'Oronzo a Turi